Plaats in Indonesië
 Tanjung Alai (Lubuk Pinang), een plaats in het bestuurlijke gebied Muko-Muko in de provincie Bengkulu
 Tanjung Alai (Napal Putih), een plaats in het bestuurlijke gebied Bengkulu Utara in de provincie Bengkulu
 Tanjung Alai (Muara Sipongi), een plaats in het bestuurlijke gebied Mandailing Natal in de provincie Noord-Sumatra
 Tanjung Alai (Xiii Koto Kampar), een plaats in het bestuurlijke gebied Kampar in de provincie Riau
 Tanjung Alai (Sirah Pulau Padang), een plaats in het bestuurlijke gebied Ogan Komering Ilir in de provincie Zuid-Sumatra